A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará é uma instituição de formação de pessoal para a Marinha do Brasil com sede na cidade de Fortaleza, Ceará. A EAMCE é subordinada ao Comando do 3.º Distrito Naval e está sob supervisão funcional da Diretoria de Ensino da Marinha.

História 
Sob o título de Companhia de Aprendizes-Marinheiros, esta Escola foi criada em 26 de novembro de 1864 como Companhia de Aprendizes - Marinheiros, mas foi instalada somente em 26 de fevereiro de 1865 no bairro da Prainha. Funcionou, inicialmente, com um pequeno número de Aprendizes, em modesta casa da antiga Rua da Praia. Transferiu-se posteriormente para um prédio, tipo barracão, situado próximo ao Poço da Draga, antigo porto da cidade de Fortaleza, local onde atualmente funciona a Secretaria da Fazenda do Estado. A formação do Aprendiz-Marinheiro compreendia o curso primário e os elementos profissionais, estritamente necessários ao desempenho do serviço de bordo. Por ocasião da Guerra do Paraguai, houve uma ampliação das instalações, com a finalidade de formar 300 Aprendizes/ano, para atender a demanda da Esquadra.

Em 1 de outubro de 1908, já com a denominação de Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE), foi transferida para o bairro de Jacarecanga, onde passou a ocupar um prédio de dois andares naquele local. Em 5 de novembro de 1931, foi desativada passando 9 anos sem funcionar, voltando as atividades em 26 de maio de 1940. Nesta data houve ampliação da instalações físicas, que permitiram à Escola propiciar melhor apoio a seus alunos, como também assumir tarefas subsidiárias, determinadas pela própria evolução e reorganização da Marinha. Hoje, a EAMCE com  e com um perímetro de , tem estrutura adequada e capaz de formar 600 alunos por ano.

Ver também 
 Escolas de Aprendizes-Marinheiros do Brasil

Ligações externas 
 

Unidades de ensino da Marinha do Brasil
Forças Armadas do Brasil no Ceará